Cenk Akyol (1987-), joueur de basketball turc ;
  (1972-), journaliste turc ;
  (1977-), musicien turc ;
 Türkân Akyol (1928-2017), médecin et femme politique turque, première femme ministre de l'histoire de la Turquie.